Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации — официальная дипломатическая миссия Киргизии в России, расположена в Москве на Якиманке на Большой Ордынке. Базовые политические документы, определяющие принципы и направления двусторонних отношений — межгосударственный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992 г.) и Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой (2000 г.). 

 Адрес посольства: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, 64

 Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации: [[Гульнара-Клара Самат (2021—н.в.)
 Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 143.

Консульские учреждения посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации 
Посольство Кыргызстана представляет следующие консулаты:
 Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге (ул. Щорса, 54а);
 Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Новосибирске (ул. Крылова, 64/1);
Канцелярия (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Красноярске (пр. Мира, 132);
 Канцелярия (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Владивостоке (ул. Алеутская, 15 “В”, офис 402);
Канцелярия (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Cанкт-Петербурге (ул. Чехова, д 14 б лит А, пом. 2Н);
 Канцелярия (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Якутске (пр. Ленина, 58);
 Почетное консульство Кыргызской Республики в г. Воронеже (ул. Республиканская, 5);
Почетное консульство Кыргызской Республики в г. Краснодаре (ул. В. Головатого, 313 литер “А”);
Почетное консульство Кыргызской Республики в  г. Томске с консульским округом, включающим в себя Томскую область Российской Федерации (г. Томск, пер. Сакко 2 стр. 7. офис 3);
Почетное консульство Кыргызской Республики в г. Хабаровске (ул. Фрунзе, 22, офис 4);
Почетное консульство Кыргызской Республики в г. Южно-Сахалинске с консульским округом, включающим в себя Сахалинскую область и Камчатский край Российской Федерации (г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2Б/8, офис 3);
Почетное консульство Кыргызской Республики в Республике Армения (г. Ереван, ул. Амирян, 18/3);
Почетное консульство Кыргызской Республики в г. Хельсинки (Reiherintie 2 A3, 00840 Helsinki).

Здание посольства 

Посольство располагается в бывшем доходном доме Н. Д. Ижболдина (1872—1958), 1911, арх. Н. Г. Лазарев. В 1962 году в здании располагалось посольство Северной Кореи.

Гостевой дом Посольства 
Гостевой дом посольства расположен на Большой Ордынке, 62/1.

Послы Киргизии в России 
 
 Акматбек Касымкулович Нанаев (1992—2000)
 Кемелбек Касымкулович Нанаев (2001—2005)
 Апас Джумагулович Джумагулов (2005—2007)
 Раимкул Арзимаматович Аттакуров (2008—2010)
 Улукбек Кожомжарович Чиналиев (2011—2012)
 Болот Тологонович Джунусов (2012—2019)
 Аликбек Джекшенкулович Джекшенкулов (2019—2020)
Гульнара-Клара Самат (2021—н.в.)

См. также 
 Российско-киргизские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 МИД России. Российско-киргизские отношения
 Официальный сайт 
 Посольство России в Кыргызстане // Россия в Кыргызстане 

Киргизия
Внешняя политика Киргизии
Здания и сооружения Большой Ордынки